Лабор де Пералта има више значења:

 Лабор де Пералта (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лабор де Пералта, Абасоло (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику